Татьяна Владимировна Шаркина (в девичестве Андреева, 13 июня 1970 года, Ленинград, СССР) - фигуристка, первая в советской и российской истории чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании.

Биография 
Родилась 13 июня 1970 года в Ленинграде. Занималась фигурным катанием в группе Ольги Николаевны Карташовой. С 1980 года тренировалась под руководством  Татьяны Николаевны Мишиной. В сезоне 1982-1983 выиграла юниорское первенство СССР. В декабре 1984 года выиграла чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в Колорадо-Спрингс. В 1986-1987 тренировалась в группе  Елены Анатольевны Чайковской.

В настоящее время судья высшей международной категории  ISU в одиночном и парном катании.